Артемиси́я () (ок. 480 г. до н. э.) — правительница Галикарнаса. Стала править Карией после смерти своего мужа, являясь подданной персов, которые в V веке до н. э. господствовали над всей Ионией. Когда её сын Писинделид был ещё мал, сопровождала Ксеркса I в его походе на Грецию. Командовала отрядом из своих собственных пяти кораблей, а также кораблей Нисира, Коса и . Согласно Геродоту, эти корабли после сидонских были лучшими в персидском флоте. Воевала с греками в битве при Артемисии. Артемисия прославилась в истории благодаря своему участию в битве при Саламине, согласно Геродоту отличалась полезными советами, которые давала персидскому царю, мужеством и решительностью, была в наибольшем почёте у Ксеркса среди всех союзников.

Имя и происхождение 
Имя Артемисия является женской формой имени Артемисий () и происходит от имени богини охоты Артемиды ( +‎ ). Согласно Геродоту, отцом Артемисии был Лигдамид I из Галикарнаса, а мать была родом с Крита.

Битва при Саламине 
Единственная из всех командующих, Артемисия советовала через Мардония персидскому царю Ксерксу не вступать с греками в битву на море. Несмотря на свой совет, она приняла участие в битве при Саламине в сентябре 480 года до н. э. в качестве союзника персов. Во время битвы, в момент атаки греками её триеры, Артемисия нашла выход из положения очень необычным способом. Уворачиваясь от греческого корабля, которым командовал афинянин , намеренно или случайно, корабль Артемисии налетел на судно союзников, калиндян под командованием царя , и протаранил его посередине, послав на дно вместе со всем экипажем. Корабль афинян оставил Артемисию в покое, решив, что она сражается на их стороне. У начальников греческих кораблей был приказ захватить Артемисию в плен, за её поимку живой была назначена награда в 1000 драхм, но ей удалось бежать в Фалер.

Ксеркс, наблюдая битву с отдаленных холмов, принял потопленный союзнический корабль за судно противника и был горд храбростью Артемисии. Очевидно, что с утонувшего судна никто не спасся, чтобы рассказать, что случилось на самом деле. Артемисия прорвалась обратно к персам, где, согласно Геродоту, Ксеркс объявил: «Мои мужчины превратились в женщин, а женщины стали мужчинами!».

После разгрома под Саламином Артемисия убедила Ксеркса вернуться в Малую Азию — вопреки советам военачальника Ксеркса Мардония, который считал, что Ксеркс должен остаться. Затем Ксеркс приказал Артемисии перевезти своих внебрачных сыновей в Эфес, откуда, вероятно, они должны были отправиться в столицу Сузы, чтобы подавить начавшееся восстание. Взамен земли Артемисии получили выгодные условия в альянсе с персами.

Смерть и наследие 
Легенда, записанная византийским патриархом Фотием, гласит: Артемисия страстно влюбилась в мужчину по имени Дарданий, и, когда он отверг её, Артемисия, посоветовавшись с оракулом, бросилась со скалы в Эгейское море. Геродот был более благосклонен к Артемисии, хотя она и сражалась на стороне персов, возможно потому, что она, как и Геродот, была родом из Галикарнаса.

Иранский эсминец, построенный во времена династии Пехлеви, был назван в честь Артемисии «Артемисом».

Артемисия фигурирует в качестве персонажа в фильме 1962 года «Триста спартанцев» и в ряде современных произведений, включая роман Гора Видала «Сотворение мира» и фильм 2014 года «300 спартанцев: Расцвет империи».

Примечания 

Династия Лигдамидов
Персоналии по алфавиту
Правители Карии
Правители Азии V века до н. э.
Участники греко-персидских войн
Женщины в войнах
Женщины Древней Греции
Флотоводцы Ахеменидов